Karlsch ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Karlsch (1929–1999), deutscher Fußballspieler
 Lukas Karlsch (* 1995), deutscher Schauspieler
 Rainer Karlsch (* 1957), deutscher Wirtschaftshistoriker, Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Humboldt-Universität